Plusieurs batailles ont eu la ville de Prague pour enjeu :

 Bataille de la Montagne-Blanche
 Bataille de Prague (1648)
 Siège de Prague (1742)
 Bataille de Prague (1757)
 Offensive Prague en 1945